Дэвид Рэндал Сильверия (; род. 21 сентября 1972, , Калифорния) — барабанщик, более известный как бывший ударник группы Korn, с 1993 до ухода из группы в 2006 году. В январе 2012 года Сильверия объявил, что он стал барабанщиком Infinika, таким образом завершив свой пятилетний перерыв в музыкальной индустрии. Данная группа распалась в 2015 году. C 2018 года Сильверия являлся барабанщиком группы Breaking in a Sequence (B. I. A. S), однако в 2022 покинул её, чтобы «проводить больше времени со своей семьёй».

Биография 
Дэвид рос в Бейкерсфилде и начал играть на ударных, когда ему было девять лет. В 13 лет он узнал, что местная группа L.A.P.D. (состоявшая из Брайна Уэлча, Джеймса Шаффера и Реджинальда Арвизу) ищет барабанщика. После прослушивания Дэвид был принят в группу, но потребовалось разрешение его матери. Когда Джонатан Дэвис присоединился к группе, они сменили название группы на KoЯn и Уэлч, Шаффер и Арвизу взяли себе псевдонимы, но ни один из придуманных псевдонимов для Джонатана и Дэвида не прижился, и оставшиеся члены группы их так и называли: по именам.

Сильверия женился на Шеннон Беллино в 1997 году. Вскоре, в 2002 году, развёлся с ней. У него два ребёнка — Дэвид-младший и София Аврора. Дэвид Сильверия позже поженился с Викторией Сильверия.

Дэвид перенес хирургическую операцию, в результате которой у него было удалено одно ребро, вызвавшее проблемы с левой рукой. Его запястье вышло из строя в Фарго во время песни «It’s Gonna Go Away». Остаток турне Дэвид был вынужден провести в стороне от ударной установки. Его подменил Майк Бордин (Faith No More). Сильверия вернулся в строй во время записи Untouchables (Его собственное объяснение произошедшего: «Я ударил чертовски сильно»).

В конце 2006 года, когда Korn начали экспериментировать с акустическими выступлениями, Дэвид Сильверия взял отпуск, чтобы заслуженно отдохнуть и сосредоточиться на его сети бифштексных ресторанов Tuna Town и Silvera's Steakhouse & Lounge. Брукс Вакерман и Терри Боззио взяли на себя исполнение обязанностей барабанщика группы на 8-м студийном альбоме Korn, а Джои Джордисон из Slipknot во время весеннего турне по Европе и летнего Family Values Tour в 2007.

Оборудование 
Ниже перечислены барабаны и снаряжение, используемое Дэвидом в период его пребывания в Korn:

Набор для турне 
 Tama Starclassic Maple Custom Drums & Paiste Signature Cymbals:
Tama Drums — Black
 20x18" Bass Drum
 14x6.5" Signature Snare Drum
 10x5.5" Rack Tom
 12x6.5" Rack Tom
 15x15" Floor Tom
 16x16" Floor Tom
 20x16" Gong Bass Drum
 8" Signature Splash
 10" Signature Splash
 15" Signature Heavy Hi-Hat (custom)
 18" Signature Power Crash
 20" Signature Power Crash
 20" Signature Power Ride
 18" Signature Heavy China
 13" Signature Exotic/Percussion Mega Cup Chime

Снаряжение 
 Iron Cobra Flexi Glide Twin Pedal
 Iron Cobra Lever Glide Hi-Hat Stand
 Custom chrome Tama rack including the footboards, clamps, memory locks, and star-cast mounting system
 Remo Drum Heads
 Pete Englehart Ribbon Crasher Percussion
 D Drum Triggers and Roland Pads
 Vater David Silveria’s Korn DSK Tour sticks
 Custom TAMA ROC 'N Throne

Дискография

L.A.P.D. 

 Love and Peace, Dude EP (1989)
 Who’s Laughing Now (1991)
 L.A.P.D. (1996)

Korn 

 Korn (1994)
 Life Is Peachy (1996)
 Follow the Leader (1998)
 Issues (1999)
 Untouchables (2002) 
 Take a Look in the Mirror (2003)
 See You on the Other Side (2005)

Infinika 

 Echoes and Traces (2014)

Breaking in a Sequence 

 Acronym EP (2021)

Примечания 

Музыканты Korn